Пандемията от коронавирус в Румъния започва на 26 февруари 2020 г., когато е установено че е заразен пациент в южния окръг Горж, който е бил в контакт със 71–годишен италианец, посетил страната месец по-рано.

От 16 март 2020 г. в страната се въвежда извънредно положение за период от максимум 30 дни, то дава на правителството повече правомощия да затваря граници и да налага ограничения за пътуване.

Статистика

Източници

Външни препратки 

  Инфекция с новия коронавирус (2019-nCoV) – Национален институт за обществено здраве. Национален център за наблюдение и контрол на заразни болести
  Коронавирус (Covid-19) – информационна страница на Министерството на здравеопазването на Румъния

Румъния
Здравеопазване в Румъния
Бедствия и катастрофи в Румъния
2020 година в Румъния